Хольтей:

 Хольтей — баронский и дворянский род.
 Хольтей, Карл фон (1798—1880) — немецкий актёр, поэт, писатель, драматург и либреттист.
  (1800—1825) — немецкая театральная актриса.